L'expression Q & A est généralement l'abréviation de « questions et réponses », en anglais (Question & Answers). 

C'est aussi :
Le titre original de Contre-enquête, un film américain réalisé par Sidney Lumet en 1990
Le titre original des Fabuleuses Aventures d'un Indien malchanceux qui devint milliardaire, roman de Vikas Swarup publié en 2005 à l'origine du film Slumdog Millionaire, de Danny Boyle.